Riválisok (Best of the Best), 1989-ben bemutatott amerikai film Robert Radler rendezésében.
Riválisok (Rivals), öt részes, 2004-ben bemutatott angol ismeretterjesztő tévéfilmsorozat Alex Dunlop rendezésében.
Riválisok (Soy tu dueña), a 2010-ben vetített mexikói telenovella második szinkronjának a magyar címe. Az első szinkronváltozat A csábítás földjén címmel készült.

Hasonló címmel
Halálos riválisok
Riválisok 3. – Nincs visszaút
Riválisok 4. – Figyelmeztetés nélkül
Szeretők és riválisok
NHL-riválisok